Францу́з:

 Француз — представитель французского народа мужского пола (в женском роде — француженка).

Фильм 
 «Француз» — советский художественный фильм по мотивам повести Евгения Дубровина «В ожидании козы».
 «Француз» — российский художественный фильм режиссёра Веры Сторожевой.
 «Француз» — российский художественный фильм режиссёра Андрея Смирнова.

Фамилия 
 Француз, Анатолий Иосифович (род. 1954) — начальник Управлений МВД Украины.
 Француз, Исидор Аронович (1896—1991) — советский архитектор и книжный график.

См. также 
 Французы в Ливане
 Французы в Чили
 Францоуз